Römisches Haus steht für:

 Römisches Haus, Gebäudetypen des antiken römischen Hausbaus

 Römisches Haus (Leipzig), ein Gebäude (1832/1834) in Leipzig (1903 abgerissen)
 Römisches Haus (Stuttgart), ein antikes Gebäude im Rotwildpark Stuttgart, 1922 zufällig entdeckt
 Römisches Haus (Weimar), ein Gebäude (1791–1798) in Weimar, seit 1998 als Teil des Ensembles „Klassisches Weimar“ UNESCO-Weltkulturerbe
Siehe auch:
 Haus zum Römer
 Zur Stadt Rom